Чемпионат Румынии по футболу 1978/1979 — 62-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1978/1979
Румыния
Румыния
1978 год в Румынии
Спорт в Румынии в 1979 году